Driver est un mot anglais qui peut signifier « pilote » ou « conducteur » (du verbe anglais to drive). En français, il est également employé dans les domaines suivants (anglicisme) :

 en informatique, un « driver » ou pilote est un programme permettant à un système d'exploitation de reconnaître un matériel et de l'utiliser ;
 en sport hippique, un « driver » est une personne dirigeant son cheval dans le cas du trot attelé.
 en golf, un « driver » est un club de golf de la famille des bois.

Le nom Driver peut également désigner :

Driver, un rappeur Sarcellois.
 Driver, un film américain réalisé par Walter Hill et sorti en 1978.
 Driver, un jeu vidéo sorti en 1999 sur Playstation (et en 2000 sur PC) et qui a donné lieu à une série :
 Driver (série de jeux vidéo).
 The Driver Era, un duo américain de rock alternatif.

Patronyme 

 Adam Driver (1983-), acteur américain.
 Andrew Driver (1987-), footballeur anglais.
 Bruce Driver (1962-), joueur professionnel de hockey sur glace.
 Donald Driver (1975-), joueur américain de football américain.
 Driver (1976-), un rappeur de Sarcelles.
 Jan Driver (1977-), de son vrai nom Jan Siebert, DJ et musicien de musique électronique allemand.
 Minnie Driver (1970-), actrice et chanteuse britannique.
 Sara Driver (1955-), actrice et réalisatrice américaine.
 Terry Driver (1965-2021), tueur canadien, également connu comme le tueur d'Abbotsford.

Homonymie de titre